A301 (België)
 Georgische militaire weg